

Cinéma 
 Le Dîner () est un film franco-italien réalisé par Ettore Scola en 1998.
 Le Dîner est un court-métrage français réalisé par Frédéric Krivine en 2001.
 Le Dîner est un court-métrage français réalisé par Cécile Vernant en 2006.
  est une adaptation au cinéma du roman réalisée par Menno Meyjes en 2013.

Musique 
 Le Dîner est une chanson écrite, composée et interprétée par Bénabar, sortie en 2005. Elle fut primée aux Victoires de la musique 2007 dans la catégorie Chanson originale de l’année.

Littérature 
 Le Dîner () est un roman en néerlandais écrit par Herman Koch en 2009.

Voir aussi 
 Diner, un film américain réalisé par Barry Levinson en 1982.
 Le Dîner de cons, un film français réalisé par Francis Veber en 1998.